

Лемани — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Лемани — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Лемани — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства